Dominique Weloli Kanda Nzale, né le  à Inongo, est un homme politique de la République démocratique du Congo, nommé par le gouverneur André Kimbuta le 7 août 2017 ministre de la Santé, des Affaires sociales et de la Communication.

Biographie

Notes et références 

Naissance en octobre 1956
Ministre de la Santé de la république démocratique du Congo
Ministre des Affaires sociales de la république démocratique du Congo
Ministre de la Communication de la république démocratique du Congo